Zeuxippus är ett släkte av spindlar. Zeuxippus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Zeuxippus